Les V Jeux de l'Asie de l'Est se sont déroulés à Hong Kong du 5 au . Régis par l'Association des Jeux de l'Asie de l'Est, ils ont rassemblé les 9 nations membres de l'AJAE et 2 377 participants dans 22 sports et 262 disciplines. La Chine devance le Japon et la Corée du Sud dans la table des médailles.

Choix de la ville hôte

Cérémonies

Cérémonies d'ouverture

Cérémonies de clôture

Épreuves

Table des médailles

Notes et références